Фунес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Население — 2447 человек (на 2010 год).

Население

Известные уроженцы 
 Хименес де Техада, Франсиско (1703—1775) — великий магистр Мальтийского ордена.

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры